Fiđino ima više značenja:
 Fiđino (Alesandrija)
 Fiđino (Milano)
 Fiđino (Rijeti)